Nom de quatre grups alides de l'antiguitat:
 Descendents de Muhàmmad ibn al-Hanafiyya
 Seguidors de Muhammad al-Nafs al-Zakiyya que consideraven aquest com el mahdí.
 Seguidors d'Abu Djafar Muhammad, fill gran del desè imam Alí an-Naqí
 Sectaris que predicaven la divinitat de Mahoma